El Distrito de Yauli es una denominación de varias poblaciones de Perú:
 Distrito de Yauli (Huancavelica), de la Provincia de Huancavelica, en el Departamento de Huancavelica.
 Distrito de Yauli (Jauja), de la Provincia de Jauja, en el Departamento de Junín.
 Distrito de Yauli (Yauli), de la Provincia de Yauli, en el Departamento de Junín.